Андре Хазес (;  , Амстердам, Нідерланди —  , Вурден, Нідерланди) — видатний нідерландський співак.

Дискографія
 Zo is het leven (1977)
 Eenzame Kerst (1977)
 'n Vriend (1980)
 Gewoon André (1981)
 Met liefde (1982)
 Live concert (1983)
 Voor jou (1983)
 Jij en ij (1984)
 Zoals U Wenst Mevrouw (1984)
 Alleen met jou (1985)
 Innamorato (1986)
 Jij bent alles (1987)
 De allerbeste van (1987)
 Liefde leven geven (1988)
 Kleine jongen (1990)
 Samen (1991)
 Kerstfeest voor ons (1992)
 Met heel mijn hart (1993)
 Good luck Oranje (1994)
 Al 15 jaar gewoon André (1994)
 Voor mijn vrienden (1995)
 Onder de mensen (1995)
 Zonder zorgen (1996)
 Mijn gevoel (1997)
 Gewoon voor jou (1998)
 Want ik hou van jou (2000)
 Nu (2001)
 Strijdlustig (2002)
 25 Jaar - Het allerbeste van (2003)
 Het complete hitoverzicht (2005)
 Samen met Dré (2007)
 Samen met Dré Live in concert (2008)
 Hazes zingt Hazes (2013)
	

Нідерландські співаки
Уродженці Амстердама